La campanya presidencial de Cory Booker de 2020 es va anunciar el divendres 1 de febrer de 2019. En l'acte de llançament de campanya va respondre, a més de l'anglès, algunes preguntes en castellà Booker va ser considerat un dels millors candidats del Partit Demòcrata. En cas que fos elegit, seria un dels pocs presidents solters dels Estats Units, ja que tots els presidents des de 1886 s'han casat. Està a favor de la legalització de la marihuana.

A principis de febrer de 2019, els analistes van comparar les seves possibilitats d'èxit amb els altres Bs (Bernie, Beto i Biden). Bernie va entrar a la cursa presidencial el 19 de febrer de 2019. Beto O’Rourke va anunciar que es presentaria el 14 de març de 2019.

Segons un sondeig del novembre de 2019, Booker guanyaria el president Trump a Wisconsin per un punt de marge, 45 a 44%. Booker es va retirar de la cursa presidencial el 13 de gener de 2020.

Suport 

 Jimmy Carter - President dels Estats Units (1977-1981)
 Brian Hughes - County executive del comtat de Mercer 
 Rosario Dawson - Actor
 Bon Jovi - Cantant

Llocs dels actes de campanya

Referències 

Eleccions als Estats Units